JRF est un sigle qui peut désigner :
 Japan Freight Railway Company, la société privée du groupe ferroviaire japonais chargée de l'exploitation du transport ferroviaire de fret ;
 , un organisme du judaïsme reconstructionniste.

Voir aussi 
 Grumman JRF Goose, un avion amphibie conçu au départ pour le marché américain de l'aviation d'affaires